Cladocarpoides är ett släkte av nässeldjur. Cladocarpoides ingår i familjen Aglaopheniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Cladocarpoides